Аскипара
Ашагы Аскипара 
Юхары Аскипара